Фла́вия Ма́ксима Фаусти́на Конста́нция () — первая супруга императора западной части Римской империи Грациана. По словам Аммиана Марцеллина, Констанция была посмертным ребёнком Констанция II от его третьей жены Фаустины. Её дедом и бабкой по отцовской линии были Константин Великий и Флавия Максима Фауста.

Биография 
Дядьями Констанции по отцовской линии были Крисп, Константин II и Констант. Её тётками по отцовской линии были Константина (жена Ганнибалиана Младшего и позже Констанция Галла) и Елена (жена Юлиана Отступника).

5 октября 361 года Констанций II скончался от лихорадки, завещав трон Юлиану. Когда родилась Констанция, Юлиан уже успел прочно укрепиться на престоле. 26 июня 363 года император был смертельно ранен в битве при Маранге против сил Шапура II из династии Сасанидов. После его смерти Констанция ​​осталась последней представительницей династии Константина.

Констанция и ее мать императрица Фаустина присутствовали при коронации Прокопия в Константинополе. Присутствие на церемонии Фаустины и её маленькой дочери позволяет предположить, что Прокопий был законным наследником династии Константина. Аммиан Марцеллин пишет, что Прокопий «всегда брал брал с собой маленькую дочь Констанция и внучку великого Константина с её матерью Фаустиной в походы, чтобы солдаты яростнее сражались за императорскую семью, с которой, как он им сказал, сам был связан родственными узами». 27 мая 366 года Прокопия казнили; после этого Фаустина больше не упоминается в источниках, однако Констанция наверняка пережила падение своего родственника.

В 374 году 12-летняя Констанция достигала брачного возраста, и её выдали замуж за 14-летнего Грациана, старшего сына и соправителя Валентиниана I. 27 июня 374 года Констанция впервые упоминается как императрица ​​наряду со своей мачехой Юстиной. Иоанн Златоуст пишет, что в 380 году Констанция была ещё жива. Затем она упоминается в «Пасхальной хронике», датирующей прибытие её останков в Константинополь 31 августа 383 года. Должно быть, она умерла в начале того же года, но точная дата и причина её смерти неизвестны. Ей было около 21 года на момент смерти. Грациан женился на Лете, но был убит 25 августа 383 года. Златоуст называет дату её погребения — 1 декабря 383 года.

Генеалогия

Ссылки 
Her article in the Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology
Her article in the Prosopography of the Later Roman Empire
An article on her mother by Michael DiMaio, Jr.
An article on her husband by Walter E. Roberts
Page in "Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D." (2003) by Noel Emmanuel Lenski mentioning her marriage
Page in "The Roman Empire at Bay: AD 180-395" (2004) by David Stone Potter mentioning her marriage

Примечания 

Династия Константина
Супруги римских императоров
Династия Валентиниана
Посмертные дети
Супруги правителей IV века